Ліхтар — освітлювальний пристрій.
 Ручний ліхтар
 Вуличний ліхтар
 Ліхтар для підводного плавання
 Лабораторний ліхтар
 Тактичний ліхтар
 Ліхтар шахтний
 Повітряний ліхтар («китайський ліхтар»)
 Ліхтар — пристрій для центрування обсадних труб у свердловині.
 Ліхтар — архітектурний елемент.
 Чарівний ліхтар — рання форма кінопроєктора.
 Арістотелів ліхтар — жувальний апарат морських їжаків.
 Ліхтар кабіни — прозорий корпус над кабіною деяких типів літаків.

Див. також 
 Квартал червоних ліхтарів
 «Ліхтар ідіота» — серія британського науковоо-фантастичного телесеріалу «Доктор Хто».
 Свято ліхтарів
 Японські ліхтарики
 Зелений ліхтар (значення)
 Чарівний ліхтар (значення)